Tre unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Portland:

  – incrociatore pesante della classe Portland, varato nel 1932 e radiato nel 1959
  – Landing ship dock della classe Anchorage, varata nel 1969 e radiata nel 2004
  – Landing Platform Dock della classe San Antonio, varata nel 2016 e ancora in servizio attivo